Omnia est une police d'écriture dessinée en 1990 par l'Allemand Karlgeorg Hoefer. Elle est rangée parmi les manuaires dans la classification Vox-Atypi.

Liens externes 
 
 

Police d'écriture latine
Manuaire
Police d'écriture créée dans les années 1990